Stazione di Tirano può riferirsi alla:
 stazione di Tirano gestita da Rete Ferroviaria Italiana
 stazione di Tirano gestita dalla Ferrovia Retica.